državni udar u Sjevernom Jemenu 1948.
državni udar u Sjevernom Jemenu 1962.
građanski rat u Sjevernom Jemenu 1962. – 70.
državni udar u Sjevernom Jemenu 1967.
Adenska kriza 1963. – 67.
Rat Sjevernog i Južnog Jemena 1972.
državni udar u Južnom Jemenu 1978.
pobuna Nacionalnog demokratskog fronta 1978. – 82.
rat Sjevernog i Južnog Jemena 1979.
Građanski rat u Južnom Jemenu 1984.
Jemenski građanski rat 1994.
ustanak Al-Qaide u Jemenu 1998. - danas
Šijitska pobuna u Jemenu 2004. – 15.
ustanak na jugu Jemena 2009. – 2015., prerastao u Jemenski građanski rat 2015.-danas
nemiri u Jemenu 2011.-2012., dio arapskog proljeća

Vidi 
 Ustanak u Jemenu (razdvojba)